Dean heeft verschillende betekenissen:
 Decaan (universiteit), (Engels: dean)
 de naam van een orkaan in het seizoen 2007, zie Dean (orkaan)
 een Belgisch zanger, Dean Delannoit
 een gitarenbouwer, zie Dean Guitars
 een Engels voetbalscheidsrechter, Mike Dean
 Dean (Cumbria), een plaats en civil parish in Engeland
 Dean (Texas), een city in de Amerika
 een Nederlandse rapper, Daan Boom